Bogajewski ist der Familienname folgender Personen:

 Afrikan Petrowitsch Bogajewski (1873–1934), russischer Generalleutnant und Ataman der Donarmee
 Konstantin Fjodorowitsch Bogajewski (1872–1943), russischer Maler